Stadthagen steht für:

 Stadthagen, Kreisstadt des Landkreises Schaumburg

Personen:
 Arthur Stadthagen (1857–1917), deutscher sozialdemokratischer Politiker und Schriftsteller
 Joseph Stadthagen (* um 1640; † 1715), Landesrabbiner in Stadthagen